Adam Helewka (né le  à Burnaby, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2012, il commence sa carrière avec les Chiefs de Spokane dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2015 dans la Ligue nationale de hockey par les Sharks de San José au , en . Il passe professionnel avec les Barracuda de San José dans la Ligue américaine de hockey en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2012-2013 || Chiefs de Spokane || LHOu ||60 ||10 ||17 ||27 ||12 ||9 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2013-2014 || Chiefs de Spokane || LHOu ||62 ||23 ||27 ||50 ||32 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2014-2015 || Chiefs de Spokane || LHOu ||69 ||44 ||43 ||87 ||59 ||6 ||3 ||2 ||5 ||12
|-
|2015-2016 || Chiefs de Spokane || LHOu ||19 ||16 ||13 ||29 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Rebels de Red Deer || LHOu ||34 ||26 ||19 ||45 ||34 ||17 ||9 ||9 ||18 ||18
|-
|2015-2016 || Barracuda de San José || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Barracuda de San José || LAH ||58 ||14 ||15 ||29 ||28 ||12 ||3 ||0 ||3 ||6
|-
|2016-2017 || Americans d'Allen || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Barracuda de San José || LAH ||63 ||9 ||29 ||38 ||29 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH ||41 ||13 ||18 ||31 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Admirals de Milwaukee || LAH ||24 ||8 ||11 ||19 ||2 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2019-2020 || Barys Astana || KHL ||8 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|2019-2020 || Linköping HC || SHL ||38 ||6 ||10 ||16 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|2020-2021 || HKm Zvolen || Extraliga Slo. ||17 ||3 ||6 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || Monsters de Cleveland || LAH ||25 ||3 ||9 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Monsters de Cleveland || LAH ||37 ||6 ||11 ||17 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

Transactions de Carrières  

 Le 14 juin 2018, il est échangé aux Coyotes de l'Arizona par les Sharks de San José en retour de Kyle Wood.

 Le 8 février 2019, il est échangé aux Predators de Nashville par les Coyotes de l'Arizona avec Laurent Dauphin en retour de Emil Pettersson.

 Le 22 juin 2019, il est échangé aux Devils du New Jersey par les Predators de Nashville en retour de futures considerations.

Références 

Naissance en mars 1997
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Americans d'Allen
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur du HKm Zvolen